Генрих Юлиус Бётфюр (; ,  — , ) — лифляндский историк и муниципальный чиновник, бургомистр Риги.

Родился в купеческой семье балтийских немцев. Окончил лифляндскую губернскую гимназию, в 1833—1837 гг. изучал право в Дерптского университета. В 1837—1882 гг. состоял в Риге на государственной службе, в том числе в 1845—1846 гг. в городской консистории, в 1846—1848 гг. в окружном суде, с 1850 г. инспектор городской библиотеки, в 1857 г. председатель комиссии по строительству газовых и водопроводных сооружений, и т. д. Наконец, в 1867—1882 гг. занимал должность рижского бургомистра.

Бётфюру принадлежат два справочника по региональной истории. Первый, «Рижский совет с 1226 по 1876 гг.» (; 1877), представляет собой аннотированный хронологический список членов городского совета Риги. Второй, «Лифляндцы в зарубежных университетах прошлых столетий» (; 1884), — роспись студентов из Лифляндии в десяти германских университетах в XIV—XVIII веках.

С 1885 г. и до конца жизни председатель Общества истории и древностей Остзейских губерний. Незадолго до смерти избран также почётным членом дерптского Учёного эстляндского общества.

Ссылки 
 H. J. Böthführ. Die Rigische Rathslinie von 1226 bis 1876 
 H. J. Böthführ. Die Livländer auf auswärtigen Universitäten
 

Историки Российской империи
Историки Латвии
Главы Риги